NGC 7796 (другие обозначения — PGC 73126, ESO 149-7, AM 2356-554) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Феникс.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7796
Феникс (созвездие)